Mich. ist die Abkürzung für:

 Pier Antonio Micheli (1679–1737) (hinter wissenschaftlichen Pflanzennamen)
 Michigan, ein US-Bundesstaat

Mich kann auch Vorname sein:
 Mich Gerber (* 1957), Berner Komponist und Musiker

MICH